CYP est un code qui peut signifier :
 Chypre,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 livre chypriote, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Cyprus Airways (Chypre), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 CYP450, abréviation de Cytochrome P450, une variété d'hémoprotéines, également classifiées en enzymes.

Code IATA des aéroports